

Дропла () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Дропла () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Балчик.